Say, Saye, Saey, Saeye, ou avec le suffixe génitif Saeys, Saeyens sont des patronymes flamands (aux Pays-Bas plutôt orthographiés Saeij ou Saeijs), variants de Soy, forme romane du prénom germain Zeger ou sa forme romanisée Zegerius, de sig- : victoire et -her : combattant ou régnant.

 André Saeys (1911-1988), footballeur belge ;
 Charles Saeys (né en 1933), footballeur belge ;
 Freya Saeys (née en 1984), femme politique belge flamande,
 Louis Saeys (1887-1952), footballeur  et entraîneur belge.

Patronyme flamand